Red (grup de música), conjunt de metal alternatiu de Nashville, Tennessee, format l'any 2004
 Red (obra de teatre), obra de l'escriptor estatunidenc John Logan sobre l'artista Mark Rothko produïda per primera vegada al Donmar Warehouse, Londres, el 2009
 Red (pel·lícula de 2010), pel·lícula d'acció i comèdia de 2010, dirigida per Robert Schwentke, adaptació del còmic Red publicat per DC Comics el 2003 
 Red (pel·lícula de 2022), pel·lícula d'animació de 2022, dirigida per Domee Shi i produïda per Pixar Animation Studios.
 La Red, canal de televisió privat a Xile que començà a emetre el 1991
 Node-RED, eina de programari desenvolupada per l'empresa IBM que permet connectar dispositius físics en l'anomenat internet de les coses 
 Product Red, marca llicenciada per l'empresa Red, que té com a principal objectiu involucrar el sector